Termenul „Haber” se poate referi la:

Nume de persoane
Fritz Haber (1868-1934), chimist german 
George T. Haber,  unul din cei mai bogați români din SUA
Heinz Haber (1913–1990), fizician, astronom german
Hermann Haber (1885–1942), caricaturist german
Ralf Haber (* 1962), atlet german
Wolfgang Haber (* 1925), biolog german

Denumiri geografice
 Haber, (cehă: Habřina), localitate aparținătoare de  Úštěk (Regiunea Ústí nad Labem)

Film 
 Haber (film), un scurt-metraj din 2008, referitor la ctivitatea lui Fritz Haber în armata germană.